Боруджерди:
 Боруджерди, Сейид Хоссейн (1875—1961) — иранский шиитский богослов.
 Боруджерди, Хосейн Каземейни (род. 1958) — иранский шиитский богослов.